Megalosauroidea este o superfamilie (sau cladă) de dinozauri teropod tetanurani care au trăit din Jurasicul mijlociu până în Cretacicul târziu (acum aproximativ 170 până la 84 de milioane de ani în urmă). Grupul este definit ca Megalosaurus bucklandii  și toți taxonii care împart un strămoș comun mai recent cu acesta decât cu Allosaurus fragilis sau Passer domesticus.  Membrii grupului includ Spinosaurus, Megalosaurus și Torvosaurus.

Denumirea Megalosauroidea provine din greaca veche, μεγάλος (megálos) însemnând „mare”, σαῦρος (saûros) însemnând „șopârlă” și sufixul latinesc -idae  însemnând „familie”, ceea ce s-ar traduce prin „familia șopârlelor mari”.

Clasificare
Denumirea Spinosauroidea este uneori folosită în locul Megalosauroidea. Superfamilia Spinosauroidea a fost numită în 1915 de Ernst Stromer, fără a-i da un rang specific. Este un sinonim al Megalosauroidea în aproape toate analizele filogenetice moderne și, prin urmare, este redundantă. Spinosauroidea a fost definit ca o cladă în 1998 de Paul Sereno drept clada nodului care conține strămoșul comun al Spinosaurus și Torvosaurus și toți descendenții săi. În 2004, Thomas Holtz a definit o cladă ramură cu același nume care conține toate speciile mai aproape de Spinosaurus decât de Passer domesticus. 

Mai târziu, oamenii de știință au încercat să găsească un aranjament pentru membrii cladei Spinosauroidea din superfamilia Megalosauroidea, tratând cei doi taxoni ca entități distincte, până când în 2010 s-a ajuns la concluzia că Spinosauroidea era de fapt un sinonim al Megalosauroidea și al doilea nume (în conformitate cu regulile ICZN), a avut prioritate fiind mai veche.

Clasificarea megalosauroidelor urmează un studiu realizat de Benson în 2010: din superfamilie au fost excluși mai mulți taxoni de apartenență îndoielnică, dar probabil apropiați de acesta, cum ar fi Piveteausaurus, Magnosaurus și Streptospondylus (ultimii doi au adăugați totuși mai târziu). Acestea sunt cunoscute din resturile prea fragmentare pentru a fi clasificate în mod fiabil.

Carrano, Benson și Sampson (2012) au efectuat o analiză filogenetică mult mai mare a Tetanurae care include mai mulți taxoni. Ei au folosit numele de cladă Megalosauria (Bonaparte, 1850) în analiza lor și l-au definit drept nodul care cuprinde Megalosaurus, Spinosaurus, cel mai recent strămoș comun al lor și toți descendenții săi. A fost numită o nouă familie de megalosauroizi Piatnitzkysauridae pentru a include toate megalosauroidele mai strâns legate de Piatnitzkysaurus decât de Spinosaurus sau Megalosaurus. În cadrul Megalosauridae  a fost numită o nouă subfamilie, Afrovenatorinae pentru a include toate megalosauridele mai strâns legate de Afrovenator decât de Megalosaurus. Spre deosebire de Benson și colab., 2010, ei l-au recuperat pe Poekilopleuron ca afrovenatorin, în timp ce Xuanhanosaurus a fost recuperat ca metriacanthosaurid primar. Totuși, poziția acestor taxoni este foarte instabilă, iar excluderea lor din analiză a dus la o cladogramă mai stabilă. Streptospondylus a fost, de asemenea, exclus. Tetanuranul chinezesc Leshansaurus a fost inclus pentru prima dată într-o analiză filogenetică și a fost recuperat ca afrovenatorin. Cladograma prezentată aici urmează acest studiu.

Note

Megalosauroidea